Woolstencroft ist der Familienname folgender Personen:

 Lauren Woolstencroft (* 1981), kanadische Ski-Alpin-Fahrerin
 Lynne Woolstencroft (1943–2013), kanadische Politikerin